Чемпіонат Казахстану з футболу 2012 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вдруге здобув Шахтар.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Астана візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Казахстану 2012

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2012
Казахстан
2012 у Казахстані